Измене́ние и́мени — юридический акт, подтверждающий изменение имени гражданина на отличное от того, что он имел при рождении, получил в результате заключения брака и т. п. Процедуры и простота их осуществления зависят от конкретных обстоятельств. Общее право обычно не налагает серьёзных ограничений, оные могут иметься в романо-германской правовой семье.

Заявление гражданина об изменении имени удовлетворяется не сразу, а по прошествии установленного законом срока (около месяца) — этот срок нужен для проверки, нет ли у гражданина, желающего сменить имя/фамилию/отчество, цели скрыться от преследования правоохранительных органов.

В СССР были ограничения для подследственных и лиц, имеющих судимость.

Примечания

См. также 
 Ономастика
 Псевдоним

Антропонимика
Публичное право